La 20 km individuale maschile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 14 febbraio 2013 alle 17:15 (UTC+1). Hanno partecipato 136 atleti di 39 nazioni.

Risultati 

Individuale maschile